Серге́й Алекса́ндрович Моро́зов:
 Морозов, Сергей Александрович — член Московской городской управы в 1917 году.
 Морозов, Сергей Александрович  (род. 1986) — украинский футболист.
 Морозов, Сергей Александрович (1905—1983) — российский искусствовед.